Desmatodon är ett släkte av bladmossor. Desmatodon ingår i klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Desmatodon